Фе́льфе () — немецкая фамилия:
 Фельфе, Вернер (1928—1988) — политик ГДР
 Фельфе, Хайнц (1918—2008) — советский шпион